Генрих Манизер:
 Манизер, Генрих Матвеевич (1847—1925) — российский художник.
 Манизер, Генрих Генрихович (1889—1917) — российский этнограф и языковед. Основные труды по этнографии и языкам индейцев Юж. Америки, собрал богатые этнографические коллекции.